Thrift ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thrift (Georgia)
 Thrift (Maryland)
 Thrift (Washington)

Thrift ist der Familienname folgender Personen:
 Nigel Thrift (* 1949), britischer Geograph

Thrift steht außerdem für:
 Apache Thrift, ein plattformübergreifendes RPC- und Serialisierungsframework
 Datsun DS-5 Thrift, japanischer Pkw, siehe Datsun DS #Datsun DS-5 Thrift (1953–1954)